Osoby o tym nazwisku:
 Jouko Salomäki – fiński zapaśnik
 Miikka Salomäki – fiński hokeista